Die Handybibliothek war eine Website, die deutsch- und englischsprachige Texte zum kostenlosen Download und Lesen auf dem Handydisplay anbot.

Entwicklung 
Die Idee zur Handybibliothek entstand 2003 bei einem Projekt von Studenten der UdK Berlin und des Institute of Electronic Business, bei dem ursprünglich geplant war, in Zusammenarbeit mit Berliner Bibliotheken Bücher über WAP-Seiten verfügbar zu machen.

Um das Lesen längerer Texte auf dem Handydisplay komfortabler zu gestalten, entschied man sich Ende 2003 eine Java-Applikation zu entwickeln, die seitenweises Blättern ermöglichte. Auf dieser Grundlage entstanden die ersten Handybücher. Die Handybibliothek war Ende 2006 online verfügbar.

Inhalte 
In erster Linie handelte es sich um gemeinfreie Werke, die zum Teil durch Werbeeinblendungen refinanziert wurden. Angeboten wurden klassische Literatur, meist kurze Erzählungen oder Novellen. Die Handybibliothek bot keine Suchfunktionen zur Recherche an.
Ein Teil der Titel wurde in Kooperation mit DigBib.org (dt.) bzw. Project Gutenberg (engl.) angeboten. Verlage hatten die Möglichkeit, Ihre Titel über die Handybibliothek zur Verfügung zu stellen.

Digitale Bibliothek
E-Book